Die Wolffkran Open 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. Oktober 2020 in Ismaning stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 121 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 98 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Ismaning